Чиро́к — общее название небольших птиц из рода речных уток. Объединяет следующие виды:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Чирок островов Маккери (Anas cf. chlorotis) — ископаемый вид

Топоним 
Чирок — название географических объектов в России.

 Чирок — деревня в Белозерском муниципальном округе Вологодской области.
 Чирок — посёлок в городском округе Красноуральск Свердловской области.
 Чирок — река в городском округе Красноуральск Свердловской области, приток Выи.
 Чирок — река в Голышмановском городском округе Тюменской области, приток Емца.

См. также 
 Чирки